USS Bennington je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Bennington (PG-4)
 USS Bennington (CV-20)

Bennington